Slaget vid Mohács kan avse:
 Slaget vid Mohács (1526) – en ungersk armé förlorade mot trupper från Osmanska riket.
 Slaget vid Mohács (1687) – Osmanska riket förlorade mot trupper från Habsburgska riket.